Мелроз Парк има више значења:
 Мелроз Парк (Њујорк)
 Мелроз Парк (Илиноис)
 Мелроз Парк (Флорида)